Galliculus ist der Name von

 Johannes Galliculus (Alectorius, Hähnel, Hennel) (* um 1490, † um 1550), deutscher Musiktheoretiker und Komponist
 Michael Meurer (auch Michael Haenlein, Michael a Muris Galliculus; * um 1475, † um 1537), lutherischer Theologe, Kirchenliedkomponist und Reformator